Parysowska, Parysów – jurydyka założona przez starostę czerskiego Andrzeja Parysa i kanonika krakowskiego Adama Parysa w XVI wieku, zlikwidowana w końcu wieku XVIII. Współcześnie jest to część dzielnic Śródmieście i Wola w Warszawie.

Opis 
Jurydyka obejmowała obszar pomiędzy ulicami Miłą a Muranowską. Jej centralny punkt stanowił trójkątny plac, później nazwany placem Parysowskim na przedłużeniu ulicy Stawki. Do placu dochodziła później ulica Parysowska, wytyczona w 1893 roku. Plac Parysowski będący miejscem targów aż do II wojny światowej wraz z całą okolicą w XIX wieku zasiedloną głównie przez ubogich Żydów, w 1940 roku znalazł się w getcie. 

Ulica Parysowska została zlikwidowana w 1961 roku przy przebudowie związanej z wytyczaniem ulicy Marchlewskiego, dzisiejszej al. Jana Pawła II. Plac Parysowski znajdował się pomiędzy narożnikiem dzisiejszego Hotelu Maria (tu też był wylot Parysowskiej) a dawna garbarnią Temler i Szwede przy ul. Okopowej.

W grudniu 2013 nazwę Parysowska nadano ulicy zlokalizowanej na Woli pomiędzy al. Jana Pawła II i rondem Jana Himilsbacha.

Zobacz też 
 Jurydyki Warszawy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Plac Parysowski i ulica Parysowska na Powązkach, Jerzy S. Majewski

Jurydyki Warszawy
Muranów